Дже́нни Линн Шими́цу (Симидзу) (; род. 16 июня 1967, Сан-Хосе, США) — американская модель и  японского происхождения.

Карьера 
В 1990-х Шимицу сыграла небольшую роль в каминг-аут-серии сериала Эллен Дедженерес «Эллен».

Шимицу обычно ходит с коротко подстриженными волосами. У неё на руке есть татуировка в виде женщины, сидящей верхом на разводном ключе. В 2005 году Шимицу женилась на Ребекке Луз, а их бракосочетание снималось для документального фильма «Power Lesbian UK» телекомпании Sky (который снимался для телепередачи «Power Lesbians» телеканала «LOGO», в которой рассказывалось о благополучных лесбиянках из Лос-Анджелеса); и появилась на реалити-шоу Тайры Бэнкс «America’s Next Top Model».

По результатам опроса, проведённого в 2005 году гей-изданием «The Pink Paper», Шимицу была признана самой сексуальной женщиной, обойдя Анджелину Джоли и австралийскую «икону» Кайли Миноуг, занявших второе и третье места, соответственно.

В 2007 году Шимицу сыграла роль в фильме режиссёра Джейми Бэббит «Itty Bitty Titty Committee».

Отношения с Анджелиной Джоли и Мадонной 
В 2006 году британские новостные таблоиды утверждали, что Шимицу заявляла о том, что у неё были длительные романтические и сексуальные отношения с Анджелиной Джоли (начиная с того времени, как они вместе снимались в фильме «Ложный огонь»). Позже она опровергла все заявления, сделанные относительно Джоли.

В январе 2007 года Шимицу рассказала более подробно об отношениях, которые у неё были с Мадонной. Называя себя «сексуальной рабыней Мадонны» (), она рассказала, что Мадонна вызывает её в самые разные уголки мира ради сексуальных развлечений, заявив: «Я была её тайной „девочкой по вызову“, доступной в любое время дня и ночи для тайных сексуальных утех… В постели она потрясающа.» Когда это произошло, сообщалось, что она собирается выпустить книгу откровений, чтобы рассказать об интимных подробностях своих сексуальных отношений с Мадонной и Джоли. Предполагается также, что Шимицу поддерживала эти отношения с обеими знаменитостями одновременно.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью с Дженни Шимицу и Ребеккой Луз для лесбийского журнала «DIVA»

Родившиеся в Сан-Хосе (Калифорния)
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже